Villa Gesell (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Villa Gesell (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië